Breed of the Border – film del 1924 diretto da Harry Garson
Breed of the Border – film del 1933 diretto da Robert N. Bradbury